Furusjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Furusjön (Krogsereds socken, Halland), sjö i Falkenbergs kommun,  (13,2 ha)
Furusjön (Veinge socken, Halland), sjö i Laholms kommun, 
Furusjön, Småland, sjö i Sävsjö kommun,  (43,1 ha)
Furusjön (Habo socken, Västergötland), sjö i Habo kommun,  (28,2 ha)
Furusjön (Kinnarumma socken, Västergötland), sjö i Borås kommun, 
Furusjön (Skogsbygdens socken, Västergötland), sjö i Vårgårda kommun, 
Lilla Furusjön, sjö i Marks kommun, 
Stora Furusjön, sjö i Marks kommun,  (6,2 ha)
Furusjön (Laxarby socken, Dalsland), sjö i Bengtsfors kommun,  (24,4 ha)
Furusjön (Ånimskogs socken, Dalsland), sjö i Åmåls kommun,  (98,1 ha)
Furusjön, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun,  (16,4 ha)
Lill-Furusjön, sjö i Strömsunds kommun,  (8,55 ha)
Stor-Furusjön, sjö i Strömsunds kommun,  (21,1 ha)
Furusjön, Ångermanland, sjö i Härnösands kommun,  (7,66 ha)

Se även
Furusjö, tätort i västra delen av Habo kommun i Jönköpings län, 
Furesjön
Fursjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn